Майкл «Майк» Риордан (; родился 9 июля 1945 года, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Колледже Провиденса, в 1967 году был выбран на драфте НБА под 128-м номером командой «Нью-Йорк Никс», однако играть за неё стал только со следующего года. Также выступал за команды «Аллентаун Джетс» (EPBL) и «Балтимор/Кэпитал/Вашингтон Буллетс». Всего в НБА провёл 9 сезонов. В сезоне 1969/1970 годов Риордан стал чемпионом НБА в составе «Никс». Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1973). Всего за карьеру в НБА сыграл 639 игр, в которых набрал 6334 очка (в среднем 9,9 за игру), сделал 1830 подборов, 1524 передачи, 231 перехват и 35 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Выпускники Средней школы Святого Креста (Флашинг)
Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Кэпитал Буллетс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Родившиеся в Нью-Йорке